Plaats in Indonesië
 Sri Gading (Labuhan Maringgai), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Sri Gading (Lubuk Dalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Siak in de provincie Riau
 Sri Gading (Bayung Lencir), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Srigading (doorverwijspagina)